Макерио () — коммуна в Италии, в провинции Монца-э-Брианца области Ломбардия.

Население составляет 6751 человек (на 2004 г.), плотность населения составляет 2154 чел./км². Занимает площадь 3 км². Почтовый индекс — 20050. Телефонный код — 039.

Покровителем коммуны почитается святой Кассиан из Имолы, празднование в последнее воскресение августа.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта